Samuel Butler kan syfta på flera personer, bland andra:

*Samuel Butler (1612–1680), författare till Hudibras
Samuel Butler (1774–1839), biskop av Lichfield
Samuel Butler (1835–1902), författare till Erewhon